Адаргай () — топоним в России якутского происхождения.

 Адаргай — река, левый приток р. Сугдюкан, координаты 61°23'	110°05’.
 Адаргай — урочище, в левобережье р. Кемельёха, координаты 65°37'	150°01’.
 Адаргай — река, левый приток р. Хамна, координаты 60°18'	135°39’.
 Адаргай — озеро, в русле р. Адаргайдах, координаты 65°24'	112°03’.
 Адаргай — озёра, юго-западнее оз. Бурдах, координаты 66°57'	151°07’.
 Адаргай — озеро, северо-восточнее устья р. Одинарная, координаты 70°46'	117°28’.
 Адаргай — озеро, в правобережье р. Куойка, координаты 70°54'	119°46’.

Примечания